Педурень () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Педурень.
 Педурень () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Педурень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Берешть-Бістріца.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дем'єнешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ізвору-Берхечулуй.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мерджинень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Кошула.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Шендрічень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Граждурі.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Киндешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ошешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Добромір.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Жаріштя.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тимбоєшть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгодана.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Бутуруджень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Віктор-Влад-Деламаріна.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Віїшоара.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кінтень.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чуріла.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Трітеній-де-Жос.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Моакша.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Горнешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Камер.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Слімнік.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Мерешешть.
 Педурень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Серет.